Dit is een lijst van planetoïden 116501-116600 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 116501 - || 2004 BP22 || 17 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116502 - || 2004 BV22 || 17 januari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116503 - || 2004 BN23 || 18 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116504 - || 2004 BV23 || 19 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116505 - || 2004 BN25 || 19 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116506 - || 2004 BQ25 || 19 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116507 - || 2004 BL26 || 21 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116508 - || 2004 BO26 || 21 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116509 - || 2004 BH27 || 19 januari 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 116510 - || 2004 BK30 || 18 januari 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 116511 - || 2004 BW34 || 19 januari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116512 - || 2004 BN38 || 20 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116513 - || 2004 BM39 || 21 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116514 - || 2004 BS39 || 21 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116515 - || 2004 BF40 || 21 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116516 - || 2004 BA42 || 19 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116517 - || 2004 BG42 || 19 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116518 - || 2004 BS42 || 19 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116519 - || 2004 BF43 || 22 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116520 - || 2004 BC44 || 22 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116521 - || 2004 BG44 || 22 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116522 - || 2004 BV44 || 21 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116523 - || 2004 BH46 || 21 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116524 - || 2004 BP46 || 21 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116525 - || 2004 BG47 || 21 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116526 - || 2004 BS47 || 21 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116527 - || 2004 BJ51 || 21 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116528 - || 2004 BA52 || 21 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116529 - || 2004 BV52 || 21 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116530 - || 2004 BQ54 || 22 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116531 - || 2004 BA55 || 22 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116532 - || 2004 BM56 || 23 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116533 - || 2004 BY56 || 23 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116534 - || 2004 BU57 || 23 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116535 - || 2004 BE58 || 23 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116536 - || 2004 BF58 || 23 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116537 - || 2004 BC59 || 23 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116538 - || 2004 BM59 || 24 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116539 - || 2004 BU60 || 21 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116540 - || 2004 BH61 || 21 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116541 - || 2004 BQ62 || 22 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116542 - || 2004 BR68 || 27 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116543 - || 2004 BZ69 || 21 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116544 - || 2004 BK72 || 23 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116545 - || 2004 BE73 || 24 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116546 - || 2004 BW73 || 24 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116547 - || 2004 BK74 || 24 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116548 - || 2004 BN74 || 24 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116549 - || 2004 BR74 || 24 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116550 - || 2004 BT74 || 24 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116551 - || 2004 BF75 || 22 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116552 - || 2004 BH75 || 22 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116553 - || 2004 BZ75 || 23 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116554 - || 2004 BY76 || 27 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116555 - || 2004 BK78 || 22 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116556 - || 2004 BP79 || 22 januari 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 116557 - || 2004 BC80 || 24 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116558 - || 2004 BH82 || 27 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116559 - || 2004 BT82 || 23 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116560 - || 2004 BU82 || 23 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116561 - || 2004 BV82 || 23 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116562 - || 2004 BH83 || 23 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116563 - || 2004 BO83 || 22 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116564 - || 2004 BA84 || 23 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116565 - || 2004 BN84 || 25 januari 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 116566 - || 2004 BT84 || 27 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116567 - || 2004 BV84 || 27 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116568 - || 2004 BZ84 || 27 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116569 - || 2004 BD87 || 22 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116570 - || 2004 BS87 || 23 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116571 - || 2004 BW87 || 23 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116572 - || 2004 BD88 || 23 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116573 - || 2004 BZ88 || 23 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116574 - || 2004 BY90 || 24 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116575 - || 2004 BZ90 || 24 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116576 - || 2004 BA91 || 24 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116577 - || 2004 BN91 || 24 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116578 - || 2004 BB92 || 26 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116579 - || 2004 BD92 || 26 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116580 - || 2004 BX92 || 27 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116581 - || 2004 BZ92 || 27 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116582 - || 2004 BD93 || 27 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116583 - || 2004 BJ94 || 28 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116584 - || 2004 BZ94 || 28 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116585 - || 2004 BX95 || 27 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116586 - || 2004 BK97 || 26 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116587 - || 2004 BO97 || 26 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116588 - || 2004 BJ98 || 27 januari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116589 - || 2004 BV98 || 27 januari 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116590 - || 2004 BK100 || 28 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116591 - || 2004 BT102 || 29 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116592 - || 2004 BF103 || 30 januari 2004 || Catalina || CSS
|-
| 116593 - || 2004 BA104 || 23 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116594 - || 2004 BF104 || 23 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116595 - || 2004 BL104 || 23 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116596 - || 2004 BV104 || 24 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116597 - || 2004 BL105 || 24 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116598 - || 2004 BN105 || 24 januari 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 116599 - || 2004 BG106 || 26 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116600 - || 2004 BH106 || 26 januari 2004 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten